Shane Byrne – rugbista a 15 irlandese
 Shane Byrne – pilota motociclistico britannico
 Shane Byrne – calciatore irlandese.